Parvosympodium är ett släkte av svampar. Parvosympodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parvosympodium